Helena de Rússia (gran duquessa de Mecklenburg-Schwerin) (1784 - 1803).
 Helena de Rússia (princesa de Grècia) (1882 - 1957).